Zeilbach ist ein geographischer Name

von Orten:
 Zeilbach (Feldatal), Ortsteil der Gemeinde Feldatal, Vogelsbergkreis, Hessen
 Zeilbach (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Zeilbach (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern

von Gewässern:
 Zeilbach (Ach), rechter Zufluss der Ach (zur Ammer) bei Deimenried, Gemeinde Huglfing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Zeilbach (Feistritz), linker Zufluss der Feistritz (Lafnitz) bei Stubenberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Zeilbach (Werra), linker Zufluss der Werra in Reurieth, Landkreis Hildburghausen, Thüringen